EDS:
 Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия () — метод анализа состава вещества
 Electronic Data Systems — компания